Amt Hüttenberg bezeichnet:

 Das zwischen Hessen und Nassau gemeinsame Amt Hüttenberg, 1703 durch Realteilung aufgelöst
 Das hessische Amt Hüttenberg (Hessen-Darmstadt) (1703–1821)
 Das nassauische Amt Hüttenberg (siehe: Amt Hüttenberg#Amt Hüttenberg in Nassau und Preußen)